Deserteurdenkmal steht für:

 Deserteurdenkmal (Bernau bei Berlin)
 Deserteurdenkmal (Bonn/Potsdam)
 Deserteurdenkmal (Erfurt)
 Deserteurdenkmal (Hamburg)
 Deserteurdenkmal (Köln)
 Deserteurdenkmal (Ulm)
 Denkmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz, Wien

Siehe auch:
 Fahnenflucht #Denkmale für Deserteure